A 12 109-es számú mellékút egy rövid, alig egy kilométer hosszú, öt számjegyű országos közút-szakasz Pest megye északi részén, a Börzsönyben. A 12 108-as útból ágazik ki, nem sokkal annak 5. kilométere után, Márianosztra lakott területén, hozzávetőlegesen északi irányban. Végigkanyarog a település történelmi központján, és a falu házai közt feloldódva, kevesebb, mint 1 kilométer után véget is ér.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 8.

Jegyzetek

12109
Börzsöny